Cantoria puede referirse a:

 la localidad española de Cantoria, en la provincia de Almería; o
 el nombre común de la planta Cucurbita maxima.
  Cantoria, género de serpientes de la familia Homalopsidae.
 Cantoría, ensemble español de música antigua.